Andrea Barzagli (Fiesole, 1981. május 8. –) világbajnok olasz labdarúgó, hátvéd.

Pályafutása 
Az 1998/99-es évadban debütált a profik között, ekkor még a Rondinella Calcio futballistája volt. A 2000/01-es szezonban a Serie B-s AC Pistoiese labdarúgója lett. Másodosztályú kalandja nem tartott sokáig, hiszen később visszaszerződött a Rondinella csapatához. A 2001/02-es szezont az Ascoli Calcio játékosaként kezdte meg, mellyel feljutott a Serie B-be. További egy szezonig erősítette még az Ascolit. Első Serie A-s mérkőzését a Chievo színeiben játszotta 2003 augusztusában. Később a Palermo-ba igazolt, ahol később csapatkapitány is volt. 2008-ban Barzagli tárgyalásokat folytatott a Fiorentinával, és mindenki arra számított, hogy a Violákhoz szerződik. A világbajnok olasz védő azonban végül a VFL Wolfsburg csapatához igazolt. Jelentések szerint a németek által kínált magas fizetés miatt fordított hátat a firenzeieknek. A Wolfsburggal egyébiránt 3 éves szerződést kötött és idényenként 2,5 millió eurót keresett. Jelentések szerint 14 millióért szerződött Németországba. Barzagli 34 mérkőzést játszott első idényében a Wolfsburgban. Első találatát 2010. április 4-én szerezte egy Hoffenheim elleni bajnokin. 2011. január 26-án az olasz Juventus csapatához szerződött.

Válogatott 
Az olasz nemzeti csapatban eddig 21 válogatottságot számlál, ahol szintén 2004-ben mutatkozott be. Játszott a 2006-os vb-n is, ahol az ukránok elleni negyeddöntőn (ahol az elvileg a helyén játszó Nesta sérülés, míg Materazzi eltiltás miatt nem léphetett pályára) kívül általában csere volt.

Statisztika

Klub

2019. április 13-ai statisztika alapján.

Válogatott
2017. november 13-án lett frissítve

Sikerei, díjai 

Wolsfburg
 Bundesliga-győztes (1): 2008-2009

 Juventus 
 Serie A-győztes (8): 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19
 Olasz Kupa-győztes (4): 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18
 Szuperkupa-győztes (4): 2012, 2013, 2015, 2018

Olasz válogatott
 Olimpiai bronzérem: 2004
 U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság győztes: 2004
 Világbajnoki győztes: 2006

Források 

 Barzagli adatai a Palermo honlapján 
 Andrea Barzagli profilja

1981-ben született személyek
Olasz labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Chievo labdarúgói
Az Ascoli labdarúgói
A Palermo labdarúgói
A VfL Wolfsburg labdarúgói
A Juventus labdarúgói
Olasz olimpiai bronzérmesek
A 2004. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
A 2006-os világbajnokság labdarúgói
A 2008-as Európa-bajnokság labdarúgói
A 2012-es Európa-bajnokság labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
Világbajnok labdarúgók
Olasz bajnok labdarúgók
Német bajnok labdarúgók
Élő személyek